Rennella ist der Familienname folgender Personen:

 Raffaelle Rennella (* 1961), italienischer Judoka
 Vincenzo Rennella (* 1988), italienisch-französischer Fußballspieler